Шифрин (в иноязычных вариантах также Шиффрин) — еврейская матронимическая фамилия (от женского имени Шифра). Известные носители:

Шифрин

А 
 Шифрин, Авраам Исаакович (1923—1998) — советский юрист, израильский политик.

Б

В 
 Шифрин, Виктор Моисеевич (род. 1931) — советский и израильский архитектор.
 Шифрин, Владимир Моисеевич (1935—2004) — советский учёный в области металлургии, доктор технических наук.

Д, Е, З 
  (род. 1950) — американский кларнетист.
 Шифрин, Ефим Залманович (род. 1956) — российский артист эстрады, актёр театра и кино, юморист, певец, телеведущий, сын З. Ш. Шифрина.
 Шифрин, Залман Шмуилович (1910—1995) — израильский бухгалтер, писатель, мемуарист.

И 
 Шифрин, Игорь Леонидович (1952—2002) — советский и российский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой России.
 Шифрин, Иосиф Исаакович (1911—1975) — советский горный инженер, лауреат Государственной премии СССР (1967).

К 
 Шифрин, Карин (род. 1979) — израильская оперная певица, меццо-сопрано.
 Шифрин, Кусиэль Соломонович (1918—2011) — советский геофизик, брат Я. С. Шифрина.

Л 
 Шифрин, Лало (род. 1932) — аргентино-американский джазовый композитор и пианист.
 Шифрин, Лев Калманович (1911—1989) — организатор промышленного производства, лауреат Государственной премии СССР (1961).

М, Н 
 Шифрин, Макс Григорьевич (1903—1978) — белорусский музыковед, член Союза композиторов СССР с 1940 года.
 Шифрин, Моисей Шмерович (1910—1986) — советский учёный в области автоматизации судовых энергетических установок, лауреат Ленинской премии (1958).
 Шифрин, Ниссон Абрамович (1892—1961) — советский театральный художник.

Э 
 Шифрин, Эдуард Владимирович (род. 1960) — украинский миллиардер, сын В. М. Шифрина.
 Шифрин, Элеонора Исааковна (1948—2021) — израильский правый политик, общественный деятель, переводчик, лектор и журналист, правозащитник, диссидент.

Я

Шиффрин 
  (1935—2013) — американский издатель и литератор российско-французского происхождения, сын Ж. Шиффрина.
  (род. 1962) — американская журналистка и издатель, дочь А. Шиффрина.
  (Яков Савельевич Шифрин; 1892—1950) — французский издатель и переводчик российского происхождения, сын бакинского нефтяного магната Савелия Львовича Шифрина, брат Симона Шиффрина.
 Шиффрин, Микаэла (род. 1995) — американская горнолыжница, чемпионка мира и Олимпийских игр.
  (Семён Савельевич Шифрин; 1894—1985) — французский кинопродюсер российского происхождения, сын нефтемагната Савелия Львовича Шифрина (владельца сернокислого и гудронового заводов в Баку).

Примечания